Кратер Кэтлин () — небольшое кратероподобное образование в южной части Болота Гниения на видимой стороне Луны. Название присвоено по ирландскому женскому имени и утверждено Международным астрономическим союзом в 1976 г.

Описание кратера 
Ближайшими соседями кратера Кэтлин являются кратер  Ян на северо-востоке и кратеры Анн, Майкл, Патриция на юго-востоке. На западе от кратера находятся горы Архимед и далее Море Дождей; на северо-западе - борозды Архимеда; на севере Болото Гниения; на востоке борозда Хэдли; на юге, в непосредственной близости от кратера борозда Владимир, далее к югу борозда Брэдли и горы Апеннины. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 5,4 км, глубина 0,86 км.

Кратер Кэтлин имеет удлиненную форму и находится в начале длинной извилистой борозды отходящей к востоку от кратера. По всей вероятности кратер имеет вулканическое происхождение, относясь к линейным вулканам (вулканам трещинного типа).

Сателлитные кратеры 
Отсутствуют.

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны
Снимки кратера с борта Аполлона-15, Аполлона-17
Кратер Кэтлин на карте LAC-41.
Селенологическая карта окрестностей кратера
Кратер Кэтлин на карте LM-41.
Топографическая карта окрестностей кратера
Фототопографическая карта окрестностей кратера
 
Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны